Оксенкопф (Рэтикон)  (нем. Ochsenkopf) — гора на границе Лихтенштейна и Австрии в горном хребте Рэтикон, к востоку от деревни Штег.
 Оксенкопф (Фихтель)